Antoni Wroniecki (generał)
 Antoni Wroniecki (pilot)